Die Case Swedish Open 2010 fanden vom 2. bis 7. Februar 2010 in Linköping, Schweden statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und mit 60.000 US-Dollar dotiert. Parallel fand das Bluenose Squash Classic statt.

Titelverteidiger war Nick Matthew, der auch in diesem Jahr das Turnier gewann. Im Endspiel profitierte er von der verletzungsbedingten Aufgabe James Willstrops beim Stand von 11:9, 11:6 und 6:2 für Matthew.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Christian Drakenberg einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2009/10
2010